Broerken ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert Broerken (* 1950), deutscher Bildhauer, Objektkünstler, Designer und Hochschullehrer
 Felix Broerken (* im 20. Jahrhundert), deutscher Bildhauer 
 Harald R. Brörken (* 1960), deutscher Künstler, Bildhauer und Designer
 Hella Broerken (* im 20. Jahrhundert), deutsche Reisejournalistin 
 Uta Brörken (* 1925), deutsche Schriftstellerin